Cod ATC S03 este o parte a Sistemului de clasificare Anatomo Terapeutico Chimică.
S Organe senzitive

 

Sistem de clasificare Anatomo Terapeutico Chimică
Coduri ATC